Бора — может означать:
 Бора — сильный холодный порывистый местный ветер.
 «Бора» — военный ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота Российской Федерации.
 Бора — персонаж Нартского эпоса.
 Бора — индейский народ.
 Бора — индейский язык, распространён на западе Южной Америки.

Топоним 
 Бора — муниципалитет в штате Сан-Паулу.
 Бора — деревня в Чаде.

Персоналии 
 Бора (полное имя: Юн Бора; род. 1990) — южнокорейская певица, модель, актриса, MC и участница женской к-поп группы SISTAR.
 Бора, Богдан (настоящее имя Борис Шкандрий; 1920—1997) — украинский общественный и культурный деятель, участник Великой Отечественной войны на стороне дивизии СС «Галичина».
 Бора, Катарина фон (1499—1552) — жена и ближайшая помощница немецкого церковного реформатора Мартина Лютера.
 Бора, Панчхи (род. 1985) — индийская модель и актриса телевидения и кино.
 Бора, Уильям (1865—1940) — американский политический деятель, сенатор-республиканец США.

См. также 
 Бора-Бора
 Volkswagen Bora
 Maserati Bora